Saint Clair bzw. St. Clair ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Saint Clair (Ontario)

in Neuseeland:
 Saint Clair (Dunedin), Vorort von Dunedin, Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Saint Clair (Michigan)
 Saint Clair (Minnesota)
 Saint Clair (Missouri)
 St. Clair (Pennsylvania)
 St. Clair (Michigan)
 St. Clair (Minnesota)
 St. Clair (Missouri)

sowie:
 St. Clair (Toronto Subway), Station der Toronto Subway

St. Clair ist der Familienname folgender Personen:

 Alex St. Clair (eigentlich Alexis Clair Snouffer; 1941–um 2006), US-amerikanischer Gitarrist
 Arthur St. Clair (1736–1818), US-amerikanischer Politiker
 Beau St. Clair (1952–2016), US-amerikanische Filmproduzentin
 Bob St. Clair (1931–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl St. Clair (* 1952), US-amerikanischer Dirigent und Orchesterleiter
 Cyrus St. Clair (1890–1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dayne St. Clair (* 1997), kanadischer Fußballspieler 
 Gairy St. Clair (* 1975), australischer Boxer guyanischer Abstammung im Superfedergewicht
 George St. Clair Joof (1907–1955), gambischer Politiker
 James St. Clair-Erskine, 2. Earl of Rosslyn (1762–1837), schottisch-britischer Adliger, General und Politiker
 Jeffrey St. Clair (* 1959), US-amerikanischer Journalist
 Jessica St. Clair (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucia St. Clair Robson, US-amerikanische Schriftstellerin
 Lucretia St. Clair Joof (1913–1982), gambische Politikerin
 Malcolm St. Clair (1897–1952), US-amerikanischer Filmregisseur
 Margaret St. Clair (1911–1995), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Peter St. Clair-Erskine, 7. Earl of Rosslyn (* 1958), britischer Politiker und Polizeioffizier

Saint Clair ist der Familienname folgender Personen:
 Stanislas Saint Clair (1835–1887), britischer Offizier und Diplomat

Siehe auch:

 Saint-Clair
 Saint Claire
 Saint Clare
 St. Clair Township
 St. Clair County
 St Clair